Orchomenos bezeichnet:

 Orchomenos, Stadt in Böotien
 Orchomenos (Arkadien), Stadt in Arkadien

Orchomenos ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:
 Orchomenos (Sohn des Thyestes), gemeinsam mit seinen Brüdern von Atreus getötet
 Orchomenos (Sohn des Athamas) und der Themisto
 Orchomenos (Sohn des Lykaon), eponymer Heros des arkadischen Orchomenos
 Orchomenos (Heros), eponymer Heros des böotischen Orchomenos
 der Vater der Leukothoe, siehe Orchamos